Территориальная прелатура Марави () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Марави, Филиппины. Территориальная прелатура Марави распространяет свою юрисдикцию на провинцию Южный Ланао. Территориальная прелатура Марави входит в митрополию Осамиса. Кафедральным собором территориальной прелатуры является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

20 ноября 1976 года Римский папа Павел VI издал буллу Precibus accedentes, которой учредил территориальную прелатуру Марави, выделив её из епархии Илигана. В этот же день территориальная прелатура Марави вошла в митрополию Кагаян-де-Оро.

24 января 1983 года территориальная прелатура Марави вошла в митрополию Осамиса.

Ординарии епархии 

 епископ Bienvenido Solon Tudtud (25.04.1977 — 26.06.1987);
 епископ Edwin de la Peña y Angot (23.06.2000 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Precibus accedentes, AAS 69 (1977), стр. 77

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин
Марави